Analyzátor může označovat:
 chemické složení proudící látky (kouřových plynů, prachových částic a pod.), 
 v informatice rozpoznává lexikální a syntaktické jednotky textu,
 analyzátor (lékařství) – ve fyziologii se jedná o syntetický funkční celek nervové soustavy, který analyzuje vlivy vnějšího či vnitřního prostředí
 Spektrální analyzátor
 Logický analyzátor
 LL syntaktický analyzátor

Související články 
 analýza